BCQ peut désigner :
 , un institut de théologie évangélique à Brisbane en Australie ;
 , un défi cycliste anglais ;
 '', un aéroport libyen, selon le code AITA.

bcq peut désigner :
 gimira, une langue afro-asiatique parlée en Éthiopie, selon le code des langues IETF.